Kristina Gyllenstierna kan avse:

 Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) (1494–1559) – Sten Sture den yngre hustru som ledde försvaret av Stockholm 1520. 
 Kristina Gyllenstierna (staty) – skulptur av bildhuggaren Teodor Lundberg avtäckt 1912.
 Kristina Gyllenstierna (kvinnoförbund) – svensk nazistisk kvinnoorganisation, grundad sent 1920-tal.